Kwak Tae-Hwi (Chilgok, 8 de julho de 1981) é um futebolista sul-coreano que atua como zagueiro ou lateral. Atualmente joga pelo FC Seoul.

Carreira 
Kim Jin-su representou a Seleção Sul-Coreana de Futebol na Copa da Ásia de 2011 e 2015 e a Copa do Mundo de 2014.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Coreia do Sul
Futebolistas do Kyoto Sanga Football Club
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2014
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015